Bastei (rotsformatie), rotsformatie langs de Elbe in Duitsland
 Bastei (vesting), hoefijzervormige toren in een vesting
 Bastei (caravan), een in de DDR geproduceerde caravan
 Bastei (uitgeverij), een Duitse uitgeverij
 De Bastei, natuur- en cultuurhistorisch museum in Nijmegen